Баньоло-Пьемонте () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 5836 человек (2008 г.), плотность населения составляет 91 чел./км². Занимает площадь 64 км². Почтовый индекс — 12031. Телефонный код — 0175.

Покровителем коммуны считается святой апостол Пётр в веригах (San Pietro in Vincoli), празднование 7 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bagnolo.cn.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики